

Юзін — село в гміні Репкі Соколовського повіту Мазовецького воєводства
 Юзін — село в гміні Рибно Сохачевського повіту Мазовецького воєводства